Ри́кеттс () — английская фамилия.

Известные носители 
 Рикеттс, Джеймс (1817—1887) — кадровый американский военный, генерал, генерал-майор федеральной армии во время Гражданской войны.
 Рикеттс, Джон Питер (род. 1964) — американский политик, 40-й губернатор Небраски.
 Рикеттс, Дик (1933—1988) — американский баскетболист.
 Рикеттс, Донован (род. 1977) — ямайский футболист.
 Рикеттс, Майкл (род. 1978) — английский футболист.
 Рикеттс, Питер (род. 1952) — британский дипломат.
 Рикеттс, Рохан (род. 1982) — английский футболист.
 Рикеттс, Сэм (род. 1981) — валлийский футболист.
 Рикеттс, Тозейнт (род. 1987) — канадский футболист.
 Рикеттс, Томас (1901—1967) — канадский военный, участник Первой мировой войны.
 Риккетс, Хауард Тейлор (1871—1910) — американский патолог.
 Рикеттс, Шаниека (род. 1992) — ямайская легкоатлетка, специализируется в тройном прыжке.

Составные фамилии 
 Бакли-Рикеттс, Исаак (род. 1998) — английский футболист.
 Ландасури Рикеттс, Хуан (1913—1997) — перуанский кардинал.